Иван Тупаров може да се отнася за:

 Иван Тупаров (р.1959), български атлет
 Йован Тупара, (1862 - 1905) български революционер от Куфалово